Il doppio dell'Eckerd Tennis Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Chris Evert e Wendy Turnbull erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Terry Phelps e Raffaella Reggi hanno battuto in finale 6–2, 6–4  Cammy MacGregor e Cynthia MacGregor.

Teste di serie
 Rosalyn Fairbank /  Eva Pfaff (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Kathleen Horvath (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Penny Barg (semifinali)
 Cammy MacGregor /  Cynthia MacGregor (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eckerd Tennis Open 1988